Wilhelm Ewald ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Ewald (Verwaltungsjurist) (1825–1887), deutscher Verwaltungsjurist und Versicherungsmanager 
 Wilhelm Ewald (Heraldiker) (1878–1955), deutscher Heraldiker
 Wilhelm Heinrich Ewald (1791–1865), deutscher Jurist, Philosoph und Direktor der Sammlungen auf Schloss Friedenstein